Dream Warriors peut désigner :
Dream Warriors, une chanson du groupe de metal Dokken parue en 1987.
Dream Warriors, un groupe de hip-hop canadien actif de 1988 à 2002.